{{НП
 |статус                  = Поселение
 |русское название        = Талойоак
 |оригинальное название   = , , 
 |изображение             = Taloyoak Northern Store.jpg
 |подчинение              = 
 |страна                  = Канада
  |lat_dir =N |lat_deg =69 |lat_min =32 |lat_sec =10 
  |lon_dir =W |lon_deg =93 |lon_min =31 |lon_sec =40 
  |CoordAddon             = 
  |CoordScale             = 
 |размер карты страны     = 
 |размер карты региона    = 
 |размер карты района     = 
 |вид региона             = Провинции и территории КанадыТерритория
 |регион                  = Нунавут
 |регион в таблице        = Нунавут
 |вид района              = Список регионов НунавутаРегион
 |район                   = Китикмеот
 |район в таблице         = Китикмеот
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = Мэр
 |глава                   = Томми Аийоут
 |дата основания          = 1948
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = Спенс-Бэй
 |статус с                = 
 |площадь                 = 37,65<ref name="sta">2006 Community Profiles — Taloyoak на сайте statcan.ca</ref>
 |вид высоты              = 
 |высота центра НП        = 12.

До 1 июля 1992 года посёлок носил имя Спенс-Бэй.

 Демография 
 1981 год — 431 житель
 1986 — 540
 1991 — 580
 2001 — 720
 2006 — 809

 Примечания 

 Ссылки 
 Талойоак на сайте db-city.com
 Талойоак на сайте polarnet.ca
 Талойоак — Истории Грома и Камня на сайте taloyoaknunavut.ca
 Талойоак на сайте ''explorenunavut.com

Район Китикмеот